Marvell steht für:
 Marvell (Arkansas), ein Ort im US-Bundesstaat Arkansas
 Andrew Marvell (1621–1678), englischer Dichter
 Marvell Technology Group, eine Elektronikfirma
 Marvell Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Montana

Siehe auch:
 Marvel
 Marwell